Zadig kan avse någon av följande:

Personer
Ester Norinder-Zadig (1899–1922), svensk författare
Fylgia Zadig (1921–1994), svensk skådespelare
Jacques Zadig (född 1930), svensk konstnär
 Meyer Zadig (född år 1803) startade tvålfabrik i Malmö.
Philipp Zadig (1848–1927), tysk-svensk grosshandlare
Rebecca Zadig (född 1982), svensk sångerska
Sverker Zadig (född 1953), svensk musikpedagog, körledare och cellist
Viggo Zadig (1880–1973), svensk lärare, författare och företagsledare
William Zadig (1884–1952), svensk skulptör

Övrigt
Zadig (Zadig ou la Destinée) är en tidig filosofisk roman av Voltaire.